Sermeerunnikassak bezeichnet:
 Sermeerunnikassak (Gletscher, Uummannaq, nördlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermeerunnikassak (Gletscher, Uummannaq, südlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland